Оуен Нолан (,  12 лютого 1972, Белфаст) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Олімпійський чемпіон. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року.

1990 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Квебек Нордікс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Квебек Нордікс», «Колорадо Аваланч», «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Фінікс Койотс», «Калгарі Флеймс», «Міннесота Вайлд» та «ЦСК Лайонс».

Загалом провів 1265 матчів у НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за національну збірну Канади, провів 16 ігор в її складі.

Нагороди та досягнення 
Клубні
 Перша команда всіх зірок ОХЛ — 1990.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1992, 1996, 1997, 2002.
Збірна
 Чемпіон світу 1997 року.
 Олімпійський чемпіон (2002 року).

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Призери зимових Олімпійських ігор 2002
Перші номери драфтів НХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
канадські олімпійські чемпіони
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Міннесота Вайлд»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Цюриха»
Задрафтовані «Квебек Нордікс»
Уродженці Белфаста
Натуралізовані громадяни Канади